

Referințe

Legături externe
Roman castra from Romania - Google Maps  / Earth

Vezi și 
Listă de castre romane din România

Castre romane din România
Dacia romană